Бенджамин Ха́ррисон или Га́ррисон (Benjamin Harrison):
 Гаррисон (Харрисон), Бенджамин (1833—1901) — 23-й президент США, внук Уильяма Генри Гаррисона и Анны Гаррисон; муж Кэролайн Гаррисон.
 Харрисон, Бенджамин (1726—1791) — один из отцов-основателей США.